Tenisový turnaj ATP ABN AMRO World Tennis Tournament 2012 se konal ve dnech 13. – 19. února v nizozemském Rotterdamu v hale Ahoy Rotterdam na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 445 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Roger Federer (vítěz)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Juan Martín del Potro (finále)
  Feliciano López (1. kolo)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Viktor Troicki (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Thiemo de Bakker
  Jesse Huta Galung
  Igor Sijsling

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Matthias Bachinger
  Karol Beck
  Rik de Voest
  Paul-Henri Mathieu

 Odstoupení 
  Robin Söderling (mononukleóza)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= V Troicki
|RD1-score01-1=78
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=WC
|RD1-team02= T de Bakker
|RD1-score02-1=66
|RD1-score02-2=0
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= J Huta Galung
|RD1-score03-1=78
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= I Ljubičić
|RD1-score04-1=66
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= K Beck
|RD1-score05-1=78
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= P Petzschner
|RD1-score06-1=66
|RD1-score06-2=3
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= M Llodra
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=77
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=3
|RD1-team08= JM del Potro
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=63
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=8
|RD1-team09= M Granollers
|RD1-score09-1=1
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=4
|RD1-seed10=
|RD1-team10= P Kohlschreiber
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= R de Voest
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=65
|RD1-score11-3=2
|RD1-seed12=
|RD1-team12= A Seppi
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=77
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= M Bachinger
|RD1-score13-1=62
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= M Baghdatis
|RD1-score14-1=77
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= L Rosol
|RD1-score15-1=4
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= T Berdych
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= V Troicki
|RD2-score01-1=77
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= J Huta Galung
|RD2-score02-1=62
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= K Beck
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=3
|RD2-team04= JM del Potro
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= P Kohlschreiber
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=2
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= A Seppi
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= M Baghdatis
|RD2-score07-1=0
|RD2-score07-2=r
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= T Berdych
|RD2-score08-1=3
|RD2-score08-2=
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=7
|RD3-team01= V Troicki
|RD3-score01-1=0
|RD3-score01-2=1
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=3
|RD3-team02= JM del Potro
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= A Seppi
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= T Berdych
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= JM del Potro
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2='''6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02= T Berdych
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=1
|RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 
 Pavouk čtyřhry

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2012
ATP World Tour 2012